Venceslao I, duque de Sajonia-Wittenberg (h. 1337 - Celle, 15 de mayo de 1388), un miembro de la Casa de Ascania, fue duque de Sajonia-Wittenberg y elector de Sajonia desde 1370 hasta 1388. Era hijo del duque Rodolfo I de Sajonia-Wittenberg y su tercera esposa, Inés de Lindow-Ruppin.

Biografía
En 1370 Venceslao sucedió a su hermano Rodolfo II. En 1376 tomó parte, como príncipe elector, en la elección de Venceslao IV de Bohemia como rey de Alemania y en 1377 se puso del lado del emperador Carlos IV en el Altmark. Intervino frecuentemente en los asuntos del imperio en el lado del emperador. Carlos IV garantizó a Alberto de Sajonia-Wittenberg y su tío Venceslao I - y su casa - el subyacente título de Brunswick y Luneburgo, pero los dos no tuvieron éxito a la hora de reclamar este derecho a través de la guerra de sucesión de Luneburgo. En 1388 Venceslao perdió finalmente su pretensión en la batalla de Winsen an der Aller.

Estuvo en conflicto con el duque de Brabante sobre el derecho a llevar la espada imperial por delante del emperador. 

Hizo tratados de paz estatales con Anhalt, Magdeburgo y Misnia.

Durante el asedio de Celle Venceslao murió repentinamente a consecuencia de una enfermedad grave. Incluso sus contemporáneos sospechaban que se le había administrado veneno y que eso le causó la muerte. De acuerdo con otros relatos tradicionales, murió el 19 de agosto de 1402, lo que, sin embargo, causó confusión sobre su tumba.

Matrimonio y descendencia 
El 23 de enero de 1376 Venceslao se casó con Cecilia de Carrara (m. 1435), hija de Francisco de Carrara (Padua, 29 de septiembre de 1325 - Monza, 6 de octubre de 1393), conde de Padua. Tuvieron los siguientes hijos:
 Rodolfo III, duque de Sajonia-Wittenberg
 Venceslao (m. 1402)
 Erico (m. de niño)
 Ana (m. 1426) que se casó con Federico I, duque de Brunswick-Luneburgo
 Alberto III (m. 1422) elector de Sajonia
 Margarita de Sajonia, que se casó con Bernardo de Brunswick-Luneburgo

Ancestros

Bibliografía 
 Lorenz Friedrich Beck: Herrschaft and Territorium des Herzöge of Saxe-Wittenberg (1212–1422). Potsdam, 2000. ISBN 3-932981-63-4
 Heinrich Kühne: Die Askanier. Drei Kastanien Verlag, 1999. ISBN 3-933028-14-0 
 Georg Hirschfeld: Geschichte der Sächsisch-Askanischen Prince-Electoren. Julius Sittenfeld, Berlín 1884.
 W. de Sommerfeld (1896), "Wenceslas", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) , 41, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 735–736

Enlaces externos 
 Príncipe elector de Sajonia-Wittenberg

Electores de Sajonia (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Wittenberg (Casa de Ascania)
Príncipes de Luneburgo
Nacidos en Wittenberg